Antonella Carta (née le ) est une footballeuse internationale italienne qui jouait au poste d'attaquante.

Biographie 

Elle participe avec l'équipe d'Italie au championnat d'Europe 1997 et à la Coupe du monde 1999, où elle officie comme capitaine.

Statistiques en club 

https://web.archive.org/web/20020521215102/http://www.uefa.com/competitions/WomenCup/FixturesResults/round=1562/Group=1364.html
https://web.archive.org/web/20141224021547/http://www.calciodonne.it/rubriche/spazio-calciatrici/15485-intervista-a-un-fenomeno-del-calcio-femminile-antonella-carta

Palmarès 
 Finaliste du championnat d'Europe féminin en 1997 avec l'équipe d'Italie
 Championne d'Italie en 1984, 1985 et 1986 avec l'ACF Trani ; en 2001 avec le Torres CF
 Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1992 et 1993 avec Reggiana ; en 1996 avec Lugo ; en 2001 avec le Torres CF

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mars 1967
Naissance dans la province de Nuoro
Footballeuse internationale italienne
Orotelli